P63 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 63, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament